Гуманитарные науки:

 Гуманитарные науки — дисциплины, изучающие человека в сфере его духовной, умственной, нравственной, культурной и общественной деятельности.
 Гуманитарные науки — американская комедийная драма 2012 года автора сценария, режиссёра, и исполнителя главной роли Джоша Рэднора о романтических отношениях 35-летнего Джесси и 19-летней студентки Зибби, для которых разница в возрасте становится преградой в отношениях.